Eddie Murphy (1891–1969) amerikai baseballozó
 Eddie Murphy (1905–1973) olimpiai ezüstérmes amerikai gyorskorcsolyázó
 Eddie Murphy (1961) amerikai humorista, színész
 Eddie Murphy, Eddie Murphy színész 1982-ben megjelent lemeze